Regno Unito
Harthill – parrocchia civile del Cheshire
Harthill – villaggio della Scozia
Harthill – paese del South Yorkshire